Stefan Wysocki (1886–1940) – polski matematyk, muzyk, choreograf, mąż Tacjanny
 Stefan Wysocki (1920–1988) – polski żeglarz i muzyk, żołnierz kampanii wrześniowej, autor książek, syn powyższego
 Stefan Wysocki (1928–2017) – polski duchowny rzymskokatolicki, członek Szarych Szeregów